Příjmení Pečinka nosí více významných osobností:

 Bohumil Pečinka(* 1967) – český politický komentátor, publicista a spisovatel
 František Pečinka (1869–1917) – český malíř a básník
 Miloslav Pečinka (1924–???) – český výtvarný pedagog, malíř, grafik a ilustrátor